Александар III може да се односи на:

 Александар III Македонски, краљ Македоније од 336. п. н. е. до 323. п. н. е.
 Папа Александар III, римски папа од 7. септембра 1159. до своје смрти 1181.
 Александар III (византијски цар), византијски цар од 912. до 913.
 Александар III Шкотски, краљ Шкотске од 1249. до 1286.
 Александар III Александрович, руски император од 1881. до 1894.